Расчленённый — многозначный термин.

 Расчленённый (фильм), Разъединённый (англ. Severed) — канадский фильм ужасов с элементами драмы 2005 года режиссёра Карла Бессая.
 Расчленённый (хребет) — хребет на Дальнем Востоке России.
 Расчленённый (приток  Маламваяма) — ручей в Камчатском крае, правый приток р. Маламваям. Координаты 57°42’N 162°50’E.